Борис Бекер је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6-4, 6-3, 7-5.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1986.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1986.